Кубок Футбольной лиги 1999/2000 — 40-й розыгрыш Кубка Футбольной лиги. Турнир также известен как Worthington Cup. Всего в соревнованиях приняли участие 92 футбольных клуба из четырёх высших дивизионов английского футбола. Победителем стал «Лестер Сити», в финале переигравший «Транмир Роверс» (Д2) со счётом 1:0.

Регламент 
 В первом раунде принимают участие все клубы Первого, Второго и Третьего дивизионов.
 13 худших клубов Премьер-лиги стартуют во втором раунде.
 В третьем раунде начинают борьбу все остальные команды.
 В первых двух раундах победитель определяется по итогам двух матчей. Если по итогам двух матчей счёт равный, победитель определяется в овертайме и серии пенальти. То же самое применимо и к полуфинальным поединкам.

Первый раунд

Второй раунд 
 Первые матчи — 14, 15 сентября; ответные — 21, 22 сентября.

Третий раунд 
 Матчи состоялись 12 и 13 октября.

Четвёртый раунд

Четвертьфинал

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок Лиги на BBC
 Soccerbase

1999
Футбол в Англии в сезоне 1999/2000